

Бендарґово — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Бендарґово — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Бендарґово — село в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства